La clase Tennessee puede hacer referencia a los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

Clase Tennessee: Cruceros.
Clase Tennessee: Acorazados.